Тыдтуярык:

 Тыдтуярык — река в Кош-Агачском районе Республики Алтай России
 Тыдтуярык — горная вершина на границе Улаганского и Кош-Агачского районов Республики Алтай России